Rosendo ist der Familienname folgender Personen:
 Ezequiel Rosendo (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Jesús Rosendo (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Joaquín Cortizo Rosendo (1932–2018), spanischer Fußballspieler und -funktionär
 Raulín Rosendo (* 1957), dominikanischer Salsasänger

Rosendo ist ein Namensteil von
 Rosendo de Celanova, 907–977, galicischer Adliger und Kirchenführer